

Hydronymes 
Le nom Sestra désigne deux rivières russes :

 la Sestra, dans l’oblast de Léningrad ;
 la Sestra, dans le bassin hydrographique de la Volga.

Montagne 
 La Sestra est une montagne située à l'embouchure du fleuve Partizanskaïa, à Nakhodka dans le kraï du Primorié, en Russie.